Nałkowska – krater na powierzchni Wenus

 Osoby o tym nazwisku
 Hanna Nałkowska (1888-1970) – polska rzeźbiarka
 Zofia Nałkowska (1884-1954) – polska pisarka, publicystka i dramatopisarka